

Sigle 
 Capability Maturity Model
 Consiglio della magistratura militare – organo di autogoverno della magistratura militare
 Coordinate Measuring Machine – macchina di misura a coordinate

Codici 
 CMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Carmelita (Guatemala)

Religione 
 CMM – sigla dei Missionari di Mariannhill